Lupești se poate referi la:
 :
 Lupești, Bacău
 Lupești, Vaslui
 :
 Lupești (), Arad

Vezi și 
 Lupescu
 Lupu (dezambiguizare)
 Lupeni (dezambiguizare)
 Lupeni

Toponime românești